Квиток — рабочий посёлок в Тайшетском районе Иркутской области России.

История 
Основан в 1909 году, с 1949 года — рабочий посёлок.

Население

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Тайшетского района